163-я дивизия:
 163-я пехотная дивизия (Третий рейх).
 163-я стрелковая дивизия.
 163-я дивизия (1-го формирования, КНР).